Мирослава (Мира) Восперник (урожд. Пиберл; , род. , Марибор) — словенская шахматистка, мастер спорта Югославии (1985).

Биография 
Серебряный призёр чемпионата Югославии 1961 г. (разделила 1—2 места с К. Йованович и уступила ей по дополнительным показателям).

Шестикратная чемпионка Словении (1960, 1961, 1962, 1963, 1967 и 1982 гг.; в 1982 г. разделила 1—2 места с С. Новак и обошла ее по дополнительным показателям). Серебряный призёр чемпионатов Словении 1958, 1964 и 1985 гг. (в 1985 г. разделила 1—2 места с Ф. Петек и уступила ей по дополнительным показателям). Бронзовый призёр чемпионатов Словении 1959, 1992 и 1993 гг.

В составе шахматного клуба из Марибора многократная победительница командных чемпионатов Словении в период пребывания республики в составе Югославии. В составе клуба «ZSD Maribor SK Metalna» / «ZSD Maribor SK Piramida» победительница командных чемпионатов независимой Словении 1993, 1994, 1995 и 1996 гг.

Семья 
Муж — Здравко Восперник (род. 1934), мастер, участник чемпионатов Югославии 1955 и 1961 гг. (партии турнира 1961 г. в базах ошибочно приписываются жене).

Сын — Андрей Восперник (род. 1965), участник чемпионатов Словении.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Восперник в базе Chessgames
 Личная карточка М. Восперник на сайте 365Chess

Шахматисты Югославии
Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века